Повешение:

 Повешение — вид самоубийства, убийства, смертной казни.
 «Повешение» — немой короткометражный фильм неизвестного режиссёра.

См. также 
 Повешение, потрошение и четвертование — вид смертной казни, возникший в Англии в правление короля Генриха III
 Повешение за ребро — вид смертной казни